Владимир Сергеевич Антошин (14 мая 1929, Москва — май 1994) — советский шахматист, гроссмейстер (1963). Старший тренер мужской сборной команды СССР по шахматам (1971—1981). По образованию техник-конструктор.

Участник ряда первенств Москвы, лучшие результаты — 2-4-е (1952), 3-е (1956); РСФСР — 2-6-е места (1961).
Участник 5 чемпионатов СССР, лучший результат — 7-е место (декабрь 1967). Участвовал в Спартакиадах народов СССР (в составе сборной РСФСР): 1959 — 4-е, 1963 — 1-е, 1967 — 2-е места. В составе сборной команды СССР победитель командного студенческого первенства мира (1955).

Лучшие результаты в международных турнирах: Улан-Батор (1956) — 3-е; Кинбаум (1958) — 2-4-е, Москва (1960; турнир ЦШК) — 5-е; Сочи (1963, турнира памяти М. Чигорина) — 3-4-е; Москва (1963; турнир ЦШК) — 4-е; Баку (1964) — 1-2-е; Улан-Батор (1965) — 1-е; Венеция (1966) — 2-е; Цинновиц (1966) — 1-е; Гавана (1968; мемориал Х. Р. Капабланки) — 4-6-е; Сараево (1970) — 3-4-е; Рейкьявик (1976) и Сочи (1979; турнир памяти М. Чигорина) — 5-6-е; Фрунзе (1979) — 2-е места.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Владимира Антошина на сайте ФШР

Шахматисты СССР
Шахматные тренеры СССР